Hölzlegraben ist ein Gewässername:

 Hölzlegraben (Herbstkopfbach), rechter Zufluss des Herbstkopfbachs (zum hier noch Weidenbach genannten Holchenbach) nahe Herbstkopf, Stadtteil Bottenau , Oberkirch, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Hölzlegraben (Jungfinz) – zwei Zuflüsse der Jungfinz (zum Finzbach) im Gemeindegebiet von Wallgau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern; flussabwärts:
 Hinterer Hölzlegraben, von links
 Vorderer Hölzlegraben, von links
 Hölzlegraben (Schlichem), rechter Zufluss der Schlichem nach der Unteren Säge, Stadt Schömberg, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg  

Siehe auch:
 Hölzlebach
 Holzgraben